

Patronymes 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bruno Corbucci, (1931-1996), réalisateur et scénariste italien ;
 Sergio Corbucci, (1927-1990), réalisateur et scénariste italien ;

Homonymie de patronyme
Patronyme italien